Diana Hyland
Sarah Hyland
Bernard Hyland
Bob Hyland
Milton Hyland Erickson

Desambiguações de sobrenomes